Delay puede referirse a:

Patronímicos 
 Dorothy DeLay (1917-2002), música estadounidense, profesora de violín en la Juilliard School.
 Florence Delay, de la Academia francesa, novelista francesa nacida en 1941, hija de Jean Delay y hermana de Claude Delay.
 Jan Delay, músico alemán.
 Jean Delay (1907-1987), de la Academia Francesa, psiquiatra y escritor francés, padre de Claude y de Florence Delay.
 Tom DeLay, político estadounidense (del partido republicano), nacido en 1947.

Otros usos 
 El delay, efecto sonoro basado en el mismo principio y concebido para los instrumentistas.